Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der deutschen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Deutschland bestritt das erste offizielle Test Match am 17. April 1927 gegen Frankreich. Nicht enthalten sind die Test Matches der DDR-Nationalmannschaft, diese sind unter Liste der Länderspiele der Rugby-Union-Nationalmannschaft der DDR zu finden.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1927–1940

1952–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status

Statistik 
Stand: 10. August 2022

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der Rugby-Union-Nationalmannschaft der DDR
 Liste der Frauen-Rugby-Länderspiele Deutschlands
 Liste der Länderspiele der deutschen Siebener-Rugby-Nationalmannschaft

Weblinks 
 Deutscher Rugby-Verband
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
 Ergebnisübersicht Westdeutschland 1952–1990 auf rugbyarchive.net (englisch)
 Spiele der spanischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com (archivierte Version)
 Rugby Union Archives auf espnscrum.com

Rugby Union (Deutschland)
Deutschland